Utzmühle steht für:

 Utzmühle (Beilngries), ehemalige Getreidemühle und Pumpwerk, heutiges Wohnaushaus und Wasserkraftwerk in der Stadt Beilngries, Landkreis Eichstätt
 Utzmühle (Runding), Weiler in der Gemeinde Runding, Landkreis Cham